Моланго има више значења:

 Моланго (Моланго де Ескамиља), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Моланго (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику